Germania Berlin steht für:

 BFC Germania 1888, Tempelhofer Fußballverein 
 BSSC Germania 1887, Kreuzberger Schwimm- und Sportverein
 KDStV Germania Berlin, ehemalige katholische Studentenverbindung
 Kameradschaft Germania Berlin, ehemalige Neonazi-Organisation, bestand nur 2001 für wenige Monate

Siehe auch:

 Welthauptstadt Germania